

Carriera
Nel corso della propria carriera ha giocato principalmente nel circuito dell'ATP Challenger Tour raggiungendo un 1/8 di finale nel prestigioso challenger di San Marino e 4 Titoli future nel circuito itf ; nel 2001 raggiunge la finale al Trofeo Dimmidisì di Manerbio in coppia con Andrea Stoppini, perdendo dopo due set.
Nel 2006 gioca,  in coppia con Piccari Francesco, la sua seconda finale al Belém Challenger in Brasile, perdendo anche questa volta dopo due set.
Nel 2007 perde la finale del Memorial Argo Manfredini di Sassuolo e vince il suo primo trofeo da professionista, l'Acqua Dolomia Tennis Cup di Cordenons. Questo risultato gli vale il 213º posto nel Ranking Mondiale ATP, miglior ranking in carriera.
Nel 2008 vince il Lexington Challenger, secondo torneo challenger vinto in carriera, all’attivo anche 15 titoli itf di doppio

Statistiche

Doppio

Vittorie (2)

Finali perse (3)

Collegamenti esterni